Ветрино — топоним.

Белоруссия 
 Ветрино — городской посёлок в Полоцком районе Витебской области.

Болгария 
 Ветрино — село в Варненской области.
 Ветрино — община в Варненской области.

Россия 

 Ветрино — село в Брейтовском районе Ярославской области, ликвидировано в 1940 г.